Miejscowości w Polsce
 Smólniki – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Radomin
 Smólniki Osieckie
 Smólniki Racięckie